Луис Антонио Хайме Испанский, граф Чинчон (25 июля 1727 — 7 августа 1785) — инфант Испании, 13-й граф Чинчон. Сын короля Испании Филиппа V и его второй жены Изабеллы Фарнезе.
Внесен в книгу рекордов Гиннесса как самый молодой кардинал в истории.

Биография 
Луис Антонио, родился 25 июля 1727 года в Мадриде в семье короля Испании Филиппа V и его второй жены Изабеллы Фарнезе. В 1735 (в возрасте 8 лет) стал рыцарем Ордена Золотого руна. 9 сентября того же года стал архиепископом Толедо, а 19 декабря стал кардиналом в Риме (занесен в книгу рекордов Гиннесса как самый молодой кардинал в истории). Так же Луис был меценатом. Он поддерживал: композитора Луиджи Боккерини, архитектора Вентура Родригеса, художника Франсиско Гойя. 18 декабря 1754 отказался от церковной карьеры и получил титул — граф Чинчон.

Умер в опале 7 августа 1785 году в Аренас-де-Сан-Педро.

Семья 
27 июня (по другим данным, 28 января) 1776 года в Олиас-дель-Рей заключил морганатический брак с Марией Терезой де Вальябрига (1757—1820) — дочерью капитана кавалерии Аргона и . Дети:
 Луис Мария де Бурбон-и-Вальябрига (1777—1823) — , кардинал и архиепископ севильский, архиепископ толедский, 14-й граф де Чинчон
 мертворожденный ребёнок
 Мария Тереза де Бурбон-и-Вальябрига (1779—1828), 15-я графиня де Чинчон. Супруга Мануэ́ля Годо́я (1767-1851).
 Мария Луиза де Бурбон-и-Вальябрига (1780—1846)

Примечания

Литература 
 Domínguez-Fuentes, Sophie «Unos cuadros de Isabel de Farnesio tasados por Antón Rafael Mengs para el infante don Luis» (en castellà). Mélanges de la Casa de Velázquez., núm. 36 (1), 2006, pàg. 215—229.
 Español Bouche, Luis. Nuevos y viejos problemas en la sucesión de la corona española (en castellà). Madrid: Hidalguía, 1999. ISBN 84-89851-13-1.
 Fernández Sánchez, Patricio. Boadilla del Monte, un pueblo con historia (en castellà). Madrid: Vision Libros, 2011. ISBN 978-84-9983-728-4.
 López Marinas, Juan Manuel «El infante don Luis de Borbón. La familia del infante don Luís de Goya» (en castellà). Isla de Arriarán: revista cultural y científica, núm. 33, 2009, pàg. 75-115. ISSN: 1133-6293.
 Olavide, Ignacio «D. Luis de Borbón y Farnesio y D. Luis de Borbón y Vallabriga» (en castellà). Revista de archivos, bibliotecas y museos, any VI, núm. 6, juny 1902, pàg. 437—455.
 Pericot García, Luis (dir.); Ulloa Cisneros, Luis;Camps Cazorla, Emilio. Historia de España. Gran historia general de los pueblos hispanos. La Casa de Borbón (Siglos XVIII a XX) (en castellà). Barcelona: Océano & Instituto Gallach, 1983. ISBN 84-7505-725-X.
 Rodríguez de la Flor, Fernando «Cultura de la melancolía e ideologías del retiro y del desengaño en tiempos del infante Don Luis de Borbón». Gaceta de Estudios del Siglo XVIII, 1, 2013, pàg. 8-54. ISSN: 2340-6100.
 Rodríguez López-Brea, Carlos María. Dos Borbones, cardenales primados en Toledo (en castellà). Toledo: Universidad de Castilla-La Mancha, 2001. ISBN 84-8427-140-4.
 Rubio Sotés, F. (Ed.). Chinchón: sociedad y territorio (en castellà). Madrid: Editorial Complutense, 2002, p. 194.

Ссылки 
 El infante don Luis de Borbón, biografia a Boadilla.com
 El Infante Don Luis Antonio de Borbón y Farnesio, Amigos del Palacio de Boadilla del Monte

Родословная 

</center>

Инфанты Испании
13
Рекордсмены Книги рекордов Гиннесса
Кардиналы Испании
Кардиналы Климента XII
Архиепископы Толедо